Schlossmann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Arthur Schlossmann (1867–1932), tysk pediater och socialhygieniker
 Siegmund Schlossmann (1844–1909), tysk rättslärd

Tyska efternamn